

Anno 
 903 o 903 a.C.

Codici 
 903 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Fukuchiyama and Kannabe, della Prefettura di Kyoto, nel Giappone

Matematica 
903 – numero

Strade 
 Pista Hvannalindavegur in Islanda